Mollar puede referirse a:
 El nombre común de la planta Prunus avium.
El nombre común de la planta Prunus dulcis.
El nombre común de la planta Ceratonia siliqua.